Сабина (Sabina) е име на:

 Сабина (Италия), исторически регион в Лацио, Италия
 Женско име
 Попея Сабина Старша († 47), майка на Попея Сабина
 Попея Сабина (30/32–65), втора съпруга на римския император Нерон
 Вибия Сабина (86-136), съпруга на римския император Адриан
 Вибия Аврелия Сабина (170-217), дъщеря на Марк Аврелий и Фаустина Млада
 Фурия Сабиния Транквилина (225-244), съпруга на римския император Гордиан III
 Света Сабина (+ 119), римлянка, Светица и мъченица
 Санта Сабина, църква на Авентин в Рим, където се намирала къщата на Св. Сабина

Вижте също 
 Сабини
 Сабин
 Сабрина